Список риб Узбекистану неповний і включає в себе 87 видів риб, які можна можна знайти у водах Узбекистану.

A
Abbottina rivularis 
Abramis brama 
Acipenser baerii baerii 
Acipenser nudiventris 
Acipenser stellatus' Alburnoides bipunctatus Alburnoides oblongus Alburnoides taeniatus Alburnus chalcoides Aspiolucius esocinus Aspius aspius Atherina boyeri 
BBallerus sapa 
CCapoetobrama kuschakewitschi kuschakewitschi Carassius auratus auratus Carassius gibelio Channa argus warpachowskii Coregonus peled Coregonus sardinella Cottus gobio Cottus spinulosus Ctenopharyngodon idella Cyprinus carpio carpioDDiptychus maculatus Diptychus sewerzowi Dzihunia amudarjensis Dzihunia ilan 
EElopichthys bambusa Esox lucius 
GGambusia affinis Gambusia holbrooki Glyptosternon reticulatum Gobio gobio Gymnocephalus cernua Gymnodiptychus dybowskii 
HHemiculter leucisculus Hypophthalmichthys molitrix Hypophthalmichthys nobilis 
IIctalurus punctatus Ictiobus bubalus Ictiobus cyprinellus Ictiobus niger Iskandaria kuschakewitschi 
KKnipowitschia caucasica 
LLeuciscus idus Leuciscus lehmanni Luciobarbus brachycephalus Luciobarbus capito 
MMicropercops swinhonis Mylopharyngodon piceus 
NNemacheilus longicaudus Nemacheilus oxianus Neogobius fluviatilis Neogobius melanostomus 
OOncorhynchus mykiss Opsariichthys uncirostris 
PParabramis pekinensis Pelecus cultratus Perca fluviatilis Perca schrenkii Phoxinus phoxinus Proterorhinus marmoratus Pseudorasbora parva Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Pseudoscaphirhynchus hermanni Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Pungitius platygaster 
RRhinogobius similis Rhodeus ocellatus ocellatus Rhodeus sericeus Rutilus rutilus 
SSabanejewia aurata aralensis Salmo ischchan Salmo trutta aralensis Salmo trutta oxianus Sander lucioperca Scardinius erythrophthalmus Schizopyge curvifrons Schizothorax eurystomus Silurus glanis Squalius squaliusculus 
TTinca tinca Triplophysa dorsalis Triplophysa labiata Triplophysa stoliczkai Triplophysa strauchii strauchii''

Примітки

Джерела

 Amonov, A., 1985. Fish ecology of water bodies in the south of Uzbekistan and neighbouring republics. Tashkent, Pub. FAN. 
 Berg, L.S., 1948-1949. Freshwater fish of the USSR and neighbouring countries.
 Mitrofanov, I. V., 2000: The biodiversity of the genus Leuciscus in Central Asia (Cyprinidae). Aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic Biology v. 4 (núm. 1): 35-43. 
 Turdakov, F. A., 1948: A study of the taxonomy and distribution of some species of the genus Nemachilus Hasselt (Pisces, Cypriniformes) in Kirghizia and Central Asia. Trudy Kirgizskogo Pedagogicheskogo Instituta v. 1 (núm. 1) for 1946: 49-59.

Посилання  

 Fish and Fisheries in Uzbekistan under the Impact of Irrigated Agriculture  
 Uzbekistan produces over 5,000 tonnes of fish in Jan-Sep 2010

Див. також 

 Список риб Чорного моря
 Список риб Азовського моря

Узбекистан
р
Фауна Узбекистану